Oude Vismijn (Gent)
Oude Vismijn (Lokeren)